Токарёвское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — село Токарёво.

К 1 января 2019 года все населённые пункты вошли в Никольское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 100 км²
 Расположение: юго-восточная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на севере — с Мальцевским сельским поселением
 на востоке — с Московской областью
 на юге — с Тёмкинским районом
 на юго-западе — с Покровским сельским поселением
 на северо-западе — с Никольским сельским поселением
 Крупные реки: Воря.

Население 

В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Село Токарёво — административный центр
 Городище, деревня
 Дор, деревня
 Дубровище, деревня
 Желобки, деревня
 Ивановское, деревня
 Новое, деревня
 Самуйлово, деревня
 Сергеевское, деревня
 Теплое, деревня
 Токарёво, деревня
 Ферма Новое, деревня

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Игнатьева Мария Васильевна.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, добыча инертных стройматериалов.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году